Régina ou Regina peut avoir plusieurs significations :
 Reine en italien ;

Géographie 

 Régina, une commune située dans le département de la Guyane, France ;
 Regina, la capitale de la Saskatchewan, au Canada.
 Regina, diverses circonscriptions provinciales de la Saskatchewan

Divers 
 Le Regina, anciennement l'Excelsior Régina Palace, un palace à Nice en France ;
 Le Regina, un paquebot britannique lancé en 1925 ;
 A Regina, un ancien ferry de la compagnie Corsica Ferries ;
 Regina, un genre des serpents ;
 Regina est une marque de papier hygiénique appartenant au groupe Sofidel ;
 Regina est une planète de la franchise  ;
 Regina Mills, interprétée par Lana Parrilla, est le nom de la Méchante Reine dans la série Once Upon a Time ;
 (285) Regina, astéroïde ;
 Hôtel Régina, hôtel parisien dans le 1er arrondissement.

Titre 

 Régina !, un film musical islandais de María Sigurðardóttir (2001) ;
 Regina Cœli est une antienne mariale, prière chrétienne chantée en latin.
 Régina, titre français du film Beauty's Worth réalisé par Robert G. Vignola en 1922.

Pseudonyme 

 Regina (1894-1974), sculptrice italienne.
  (1961-), chanteuse américaine.

Voir aussi 
 Salve Regina
 
 Régis